O COP (Central de Operações Policiais) da Capital, é o grupo de apoio operacional da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Criado no início de 2007, têm como objetivo principal dar apoio operacional a todas as delegacias de polícia de Santa Catarina, quando solicitado. É composto por agentes de polícia civil, treinados em táticas policiais, artes marciais, direção tática e ofensiva, operações noturnas, controle de distúrbio civil, entre outras especialidades.

Objetivos 
O COP de Florianópolis tem como atribuições básicas: atividade de policiamento preventivo especializado, apoio a outras unidades policiais, auxílio a autoridades diversas, escolta de presos de elevada periculosidade, gerenciamento de crises prisionais, incursões em áreas de alto risco, cumprimento de mandados, e outras ações que necessitem ações táticas operacionais.

Curso de Capacitação 
Tem como requisito aos policiais civis interessados em ingressar no grupo, o curso de ações táticas (CAT). Curso esse semelhante aos CATs do Rio de Janeiro (CORE) e Paraná (TIGRE), com duração aproximada de 40 dias, ministrado por policiais de Santa Catarina e de todo Brasil, especialistas em diversas áreas de operações especiais. Os policiais aprendem, durante o curso, diversas técnicas desenvolvidas e aplicadas por diversos grupos de Operações Especiais do Brasil e do mundo. Após ingresso no grupo, os policiais têm constante treinamento para aperfeiçoamento das técnicas operacionais na Acadepol da PC de Santa Catarina.

Ver também 
 Polícia Civil do Brasil

Ligações externas 
 
 
 

Polícias civis do Brasil
Tropas de elite policiais civis do Brasil